Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1975/76. godine. I četrdesetosma sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postao Partizan iz Beograda, osvojivši svoju sedmu šampionsku titulu.

Liga 

Najbolji strelac lige: 
 Nenad Bjeković (Partizan) - 24 gola u 31 utakmici.

Šampion 
 PARTIZAN (trener: Tomislav Kaloperović)

igrači (utakmica/golova): 
 Momčilo Vukotić (33/7)
 Rešad Kunovac (33/0)
 Borisav Đurović (32/1)
 Radmilo Ivančević (32/0)
 Nenad Bjeković (31/24)
 Ilija Zavišić (31/6)
 Refik Kozić (30/0)
 Ivan Golac (26/0)
 Aranđel Todorović (25/2)
 Boško Đorđević (23/5)
 Predrag Tomić (23/1)
 Vukan Perović (19/7)
 Vladimir Pejović (19/0)
 Dragan Arsenović (16/1)
 Svemir Đorđić (14/1)
 Nenad Stojković (14/0)
 Pavle Grubješić (12/3)
 Aleksandar Trifunović (8/0)
 Radomir Antić (7/1)
 Blagoj Istatov (3/0)
 Simo Nikolić (3/0)
 Dževad Prekazi (3/0)
 Nenad Cvetković (1/0)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1975/76. у југословенском фудбалу